Kreithof ist der Ortsname von

 Kreithof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kreithof (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern